Ebo (Kwanza-Sul) — cidade de Angola
Vall de Ebo — município espanhol da Comunidade Valenciana
Ebô — comida ritual das religiões afro-brasileiras
Ebó — oferenda dedicada a um orixá

Desambiguações de topônimos